Анатолий Иванович Алай (, , Белорусская ССР, СССР) — белорусский режиссёр, сценарист и кинооператор. Народный артист Республики Беларусь (2017), Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2008).

Биография 
Родился Анатолий в 1940 году в городе Минск. В 1973 году окончил Белорусский государственный университет. На «Беларусьфильме» он появился в 1961 году. Член Союза кинематографистов Белорусской ССР. Написал книгу «Встречи на всю жизнь: записки кинооператора».

Отец 
Почти всю свою жизнь Анатолий жил без своего отца — Ивана Алексеевича Алая. Когда Анатолию было всего 8 месяцев его отец ушёл на фронт. 2 июля 1941-го отец Анатолия попал в плен под Столбцами — и больше о нём ничего не было известно. Всю свою жизнь Анатолий посвятил поиску своего отца. В каком городе бы он не был всё время заходил в редакции, просил распечатать единственную вещь которая у него осталось от отца — фотографию. На улицах постоянно спрашивал у людей: «Не знаете ли вы такого человека?» И всё таки чудо свершилось, в дрезденском объединении «Саксонские мемориалы» нашлись данные об отце. По этой истории Анатолий снял фильм под названием «Черный ворон». Этот фильм посмотрело более 300 тысяч человек.

Операторские работы 

 1974 — «Фильм длиною в полвека»
 1980 — «Хроника нахождения на Земле»
 1981 — «Девяносто шестая осень»

И многие другие..

Режиссёрские работы 

 1988 — «Не плачьте обо мне...»
 1990 — «Маринеско»
 1992 — «Черная дорога»
 2003 — «Гастелло»
 2006 — «Чернобыльский крест»
 2017 — «Черный ворон»

И многие другие..

Награды и звания 

 Лауреат литературных премий имени Алеся Адамовича;
 Лауреат премии имени Романа Кармена;
 Лауреат премии Министерства обороны Республики Беларусь;
 Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь (2006);
 Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы;
 Обладатель высшей награды национального кино — золотой медали Юрия Тарича;
Лауреат премии профсоюзов Белоруссии;
Народный артист Республики Беларусь (2017);
Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2008).

См. также 

 Список народных артистов Беларуси

Примечания 

Режиссёры СССР
Режиссёры Белоруссии
Народные артисты Беларуси
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании